Bisdom Orange in Californië, een bisdom in de Verenigde Staten
 Bisdom Orange (Frankrijk), een historisch bisdom (derde eeuw tot 1801)